22-й чемпионат мира и одновременно 33-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой проходил в ФРГ (Группа В), с 25 февраля по 6 марта 1955 года.

Турнир проходил в один круг.

Результаты матчей 

На турнире также участвовала сборная ФРГ B. Её игры были неофициальными. По итогам турнира она бы проиграла только Италии, причём только лишь по разнице шайб.

Ссылки 

 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990

1